Krtina je lahko:

 Krtina, narit kup zemlje
 partizanska bolnišnica Krtina, občina Jezersko
 Krtina (založba), slovenska knjižna založba

Krtina je ime več naselij v Sloveniji:

 Krtina, občina Domžale
 Krtina, občina Trebnje